En Pologne, Kotowice peut désigner :

dans la voïvodie de Basse-Silésie
 Kotowice, un village dans le powiat de Głogów
 Kotowice, un village dans le powiat de Trzebnica
 Kotowice, un village dans le powiat de Wrocław

dans d'autres voïvodies
 Kotowice, un village dans la voïvodie de Łódź
 Kotowice, un village dans la voïvodie de Lubusz
 Kotowice, un village dans la voïvodie de Mazovie
 Kotowice, un village dans la voïvodie de Silésie